Скуруп (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Скуруп — місто у Швеції, у лені Сконе.